T 157 steht für:

 T 157, Großes Torpedoboot der deutschen Kaiserlichen Marine
 Schwenkkran T 157, Mobilkran